Александр Зюзин:
 Зюзин, Александр Викторович (род. 1976) — российский спортсмен (академическая гребля).
 Зюзин, Александр Семёнович (1903—1985) — советский альпинист.